Aleksandr Ponomarenko, entomoloog
 Sergej Ponomarenko, kunstschaatser